Чемпіонат Ірландії з футболу 2002—2003 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдев'яте здобув Богеміан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Деррі Сіті взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Ірландії 2002.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня/1 лютого 2003

|}

Фінал 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/8 лютого 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2002—2003
Ірландія
Ірландія
2002 в Ірландії
2003 в Ірландії